«Садгурис моедани» — название станций Тбилисского метрополитена:
 «Садгурис моедани-1» — станция на Ахметели-Варкетилской линии.
 «Садгурис моедани-2» — станция на Сабурталинской линии.